Stoeckenius, Stöckenius ist ein deutscher Humanistenname; Namensträger sind:
 N. N. Stöckenius († nach 1872), sachsen-coburgischer Abgeordneter
 Walther Stoeckenius (1921–2013), US-amerikanischer Zellbiologe (NAS)